— японская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Омура, Ваитиро (род. 1933) — японский футболист.
 Омура, Норио (род. 1969) — японский футболист, тренер.
 Омура, Сатоси (род. 1935) — японский учёный-биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года.
 Омура, Сэйити (1892—1968) — японский государственный деятель, государственный секретарь (министр) внутренних дел Японии.
 Омура, Такаёси (род. 1983) — популярный японский гитарист.

Топоним 
 Омура — город в Японии, находящийся в префектуре Нагасаки.
 Омура — залив в Японии на западе острова Кюсю